Con il termine disponibilità si intende:

Disponibilità di un sistema, misura dell'attitudine di un'entità ad essere in grado di svolgere una funzione richiesta (vedi Norma UNI 10147 – paragrafo 4.12). L'entità può essere rappresentata da un qualunque sistema antropico.
 la prevenzione della non accessibilità, ai legittimi utilizzatori, sia delle informazioni che delle risorse, quando informazioni e risorse servono. Il concetto quindi, oltre che riguardare dati ed informazioni, è esteso a tutte le possibili risorse che costituiscono un sistema informatico, come, ad esempio, la banda di trasmissione di un collegamento, la capacità di calcolo di un elaboratore, lo spazio utile di memorizzazione dati, ecc. (nell'ambito della sicurezza informatica)
 Concetto equivalente a System availability (in informatica teorica).

La prima è di gran lunga l'accezione più corretta e più generale, le due successive sono semplicemente "casi particolari" della prima.